Amerikai Egyesült Államok
 Shreve (Alabama)
 Shreve (Ohio)